Głęboka ist der Name folgender Orte in Polen:
 Głęboka (Strzelin), Dorf im Powiat Strzeliński, Woiwodschaft Niederschlesien
 Głęboka (Ziębice) (Glambach), Dorf im Powiat Ząbkowicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Głęboka (Biecz), Dorf im Powiat Gorlicki, Woiwodschaft Kleinpolen

Siehe auch:
 Głębokie